Wim en Hans Anker, helft van de eeneiige tweelingbroers en strafpleiters
 Hans Anker (politiek), politiek onderzoeker en oud-campagnestrateeg van de PvdA